

Nom de famille 

  (1941-), joueur de baseball américain
 Andrew Jackson Downing (1815-1852), pépiniériste américain
 Charles Downing (1802-1885), horticulteur et auteur américain, expert en pomologie
 David Downing (1943-2017), acteur américain
 David Downing (1946-), écrivain britannique, auteur de romans policiers et d'espionnage
 Edith Downing (1857-1931), artiste et suffragette britannique
 
 
 Kenneth Keith Downing (1951-), guitariste du groupe de heavy metal britannique Judas Priest
Mary Downing (1815-1881), poétesse irlandaise
 Stewart Downing (1984-), joueur de football britannique
 Will Downing (1963-), chanteur de soul et de jazz] américain

Toponymie 
 Downing Street, rue de Londres, et par métonymie, résidence du Premier ministre britannique
 Downing, ville américaine du comté de Schuyler (Missouri)

Autres 
 Downing College, collège constitutif de l'université de Cambridge

Homonymie de patronyme